Названия 52 км имеют:

Населённые пункты 
 52 км — железнодорожный разъезд (населённый пункт) в Искитимском районе Новосибирской области.
 52 километр — посёлок в Хабаровском крае.
 52 км — прежнее название посёлка Зеленогорск в Моркинском районе Республики Марий Эл Российской Федерации.

Остановочные пункты 
 52 км — остановочный пункт на участке Москва — Черусти
 52 км — остановочный пункт на участке Москва — Ожерелье
 52 км — остановочный пункт на участке Мга — Будогощь
 52 км — остановочный пункт Дальневосточной железной дороги, Приморский край.
 52 км — остановочный пункт Приволжской железной дороги
 52 км — остановочный пункт Южно-Уральской железной дороги